<noinclude>

 Бондаренко Леонід Іванович (1932—2015) — український художник.
 Бондаренко Леонід Іванович (1939—2011) — український інженер, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки
 Бондаренко Леонід Олександрович — начальник Служби правового забезпечення, полковник юстиції, заслужений юрист України

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок